Lake City (Carolina del Sud)
 Lake City (Colorado)
 Lake City (Dakota del Sud)
 Lake City (Florida)
 Lake City (Geòrgia)
 Lake City (Iowa)
 Lake City (Minnesota)
 Lake City (Tennessee)